György Mészáros ist der Name folgender Personen:

* György Mészáros (Kanute) (1933–2015), ungarischer Kanute
 György Mészáros (Dirigent) (* 1984), ungarischer Dirigent und Pianist